Municipio de Pickaway puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pickaway (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Pickaway (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.